Roode ist der Familienname folgender Personen:

 Marie de Roode-Heijermans (1859–1937), niederländische Malerin des Realismus
 Robert Roode (* 1977), kanadischer Wrestler

Siehe auch:

 Rohde
 Rode